Pojem lateránský koncil se vztahuje k několika církevním koncilům konaných v římském Lateránu:
 První lateránský koncil (18. března – 6. dubna 1123) – hlavní otázka: spor o investituru
 Druhý lateránský koncil  (v dubnu 1139) – ukončení schizmatu po vzdoropapeži Anaklétu II.
 Třetí lateránský koncil (5. – 11. března 1179) – schisma vzniklé zvolením vzdoropapeže Viktora IV.
 Čtvrtý lateránský koncil (11. – 30. listopadu 1215) – svolaný Inocencem III., řešení kacířství (kataři ad.), povinná zpověď a přijímání – nejvýznamnější koncil vrcholného středověku
 Pátý lateránský koncil (10. května 1512 – 16. března 1517) – v reakci na koncil v Pise, posílení postavení papeže